Wirkola est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
Bjørn Wirkola (né en 1943), sauteur à ski norvégien
Tommy Wirkola (né en 1979), réalisateur et producteur norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien